Jack Sock era il detentore del titolo ma prendendo parte al tabellone del singolare maschile non ha potuto difendere il titolo junior.

Oliver Golding ha sconfitto in finale Jiří Veselý per 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jiří Veselý (finale)
 Luke Saville (primo turno)
 Bjorn Fratangelo (terzo turno)
 Hugo Dellien (terzo turno)
 Thiago Monteiro (primo turno)
 Filip Horanský (quarti di finale)
 Dominic Thiem (primo turno)
 Mate Pavić (primo turno)

 Liam Broady (terzo turno)
 George Morgan (semifinale)
 Andrew Whittington (primo turno)
 Patrick Ofner  (primo turno)
 Oliver Golding (campione)
 João Pedro Sorgi (secondo turno)
 Matías Sborowitz  (secondo turno)
 Jeson Patrombon  (primo turno)

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni 

  Enzo Couacaud
  Stefano Napolitano
  Bar Botzer
  Filip Peliwo
  Kim Jae-hwan
  Constantin Christ
  Or Ram-Harel
  Michael Redlicki

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2011